Чепурных — фамилия
 Чепурных, Евгений Петрович (род. 1954) — русский советский поэт, литературовед.
 Чепурных, Елена Евгеньевна (род. 1955) — депутат Государственной думы.
 Чепурных, Николай Иванович (род. 1940) — Герой Социалистического Труда.